Wrzosiec – rezerwat przyrody w województwie lubuskim
 Wrzosiec – rezerwat przyrody w województwie zachodniopomorskim

Zobacz też 
 Wrzosiec koło Piasecznej – rezerwat przyrody w województwie dolnośląskim